(10186) Albéniz, asteroide descobert el 1996 pel belga Eric Walter Elst 
 Albéniz (pel·lícula), film argentí estrenada el 1947, dirigida per Luis Cèsar Amadori 
 Baltasar Albéniz Martínez (Eibar, 1905 - Pamplona, 1978), entrenador de futbol basc 
 Isaac Albéniz i Pascual (Camprodon, 1860 - Kanbo, França, 1909), compositor i intèrpret de piano 
 Pedro Albéniz y Basanta (Logronyo, 1795 - Madrid, 1855), pianista i compositor espanyol
 Palauet Albéniz, palau construït el primer quart del segle XX, a la muntanya de Montjuïc de Barcelona
 Institut Albéniz de Badalona, escola d'ensenyament secundari de la ciutat